Нидерланд има више значења:
 Нидерланд (Тексас)
 Нидерланд (Колорадо)